Ambroziak ist der Familienname folgender Personen:
 Ewa Ambroziak (* 1950), polnische Ruderin
 Rajmund Ambroziak (1932–1996), polnischer Pianist und Dirigent
 Zdzisław Ambroziak (1944–2004), polnischer Volleyballspieler